Front Side Bus – canale attraverso cui diversi componenti elettronici (quali ad esempio le varie parti di un computer) dialogano fra loro
Federal'naja služba bezopasnosti – struttura che ha sostituito il KGB nel 1991
Financial Stability Board – organismo internazionale con il compito di monitorare il sistema finanziario mondiale